William Dennison (1815-1882), politico statunitense
 William Dennison (1905-1981), sindaco di Toronto
 William Dennison Neil  (1841-1904), ufficiale militare, distintosi durante la guerra civile americana 
 Doug Dennison (nato nel 1951), giocatore di football americano, il cui nome completo è: William Douglas Dennison

Pagine correlate 
William Denison